Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Jeff Salzenstein che hanno battuto in finale Martín Rodríguez e Diego Veronelli 63-7, 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Martín Rodríguez /  Diego Veronelli (finale)

 Kevin Kim /  Dušan Vemić (primo turno)
 Luis Horna /  Edgardo Massa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2002